César Andrés Mendoza, giocatore di beach soccer argentino
César Roberto Mendoza, calciatore paraguaiano
César Mendoza Durán, politico cileno
César Mendoza, cavaliere cileno